Богуславская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в слободе Богуславской.

По состоянию на 1885 год состояла из 11 поселений, 3 сельских общины. Население — 2669 человек (1324 человек мужского пола и 1345 — женского), 431 дворовое хозяйство.

Основные поселения волости:
 Богуславская (Лысая Гора) - бывшая владельческая слобода при реке Северский Донец в 15 верстах от уездного города. В слободе волостное правление, 183 двора, 805 жителей, православная церковь, школа, постоялый двор.
 Глинская - бывшая владельческая деревня. В деревне 77 дворов, 699 жителей, конский загон.
 Ивановка - бывшая владельческая слобода при реке Северский Донец. В слободе 85 дворов, 455 жителей, православная церковь, лавка.

Храмы волости:

 Благовещенская церковь в слободе Богуславской.

Литература 

 Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3: Губернии Малороссийские и юго-западные: [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. - 1885. - [8], 333 c.: табл. - В подзаг.: По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273-276.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Изюмского уезда
История Донецкой области